La Türkiye Süper Kupası 2013 è stata la quarantesima edizione della Türkiye Süper Kupası. Si è disputata l'11 agosto 2013 tra il Galatasaray, vincitore della Süper Lig 2012-2013, e il Fenerbahçe, detentore della Türkiye Kupası 2012-2013.

Il titolo è stato conquistato dal Galatasaray, che ha vinto la partita per 1-0 dopo i tempi supplementari, grazie ad un gol realizzato da Drogba.

Tabellino

Formazioni

Note 

Calcio nel 2013
2013
Competizioni sportive a Kayseri